St. Oswald-Kapelle steht für:
 Sankt Oswald im Höllental
 St. Oswald-Kapelle, von Emehard im 12. Jahrhundert gegründete Kapelle im ehemaligen St. Oswaldspital, siehe Geschichte der Stadt Würzburg#Mittelalter und frühe Neuzeit bis zur Reformation